Diptychon (von  ‚doppelt gefaltet‘) steht für:
 Diptychon, zweigeteilte, gemalte oder reliefierte  Bildtafel
 Diptychon (Liturgie), Tafel mit Namen von Kirchenangehörigen
 Diptychon (Musik), zweiteiliges Musikwerk
 zweigeteiltes Wachstafelbuch, siehe Wachstafel